Krautmeyer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Krautmeyer (1865–1940), svensk militär
 Herman Krautmeyer (1822–1895), svensk militär
 Pether Krautmeyer (född 1968), svensk handbollstränare, verksam i Danmark

Tyska efternamn